OST (ang. original sound track, ścieżka dźwiękowa) – rodzaj wydawnictwa muzycznego zawierającego muzykę związaną z filmem, grą komputerową lub innym utworem audiowizualnym
 OST – oznaczenie literowe powiatu strzeleckiego na tablicach rejestracyjnych pojazdów w Polsce
 OST (Aéroport International Ostende-Bruges, Port lotniczy Ostenda-Brugia) – port lotniczy położony 6 km na zachód od Ostendy i 25 km od Brugii, w Belgii

Zobacz też 
 Ost